Чемпионат мира по фигурному катанию 1984 года был проведён Международным союзом конькобежцев 20—25 марта в Оттаве, Канада. Соревнования проводились в категориях женское одиночное катание, мужское одиночное катание, парное катание и в танцах на льду. Чемпионами мира стали среди женщин представитель ГДР Катарина Витт, среди мужчин представитель США Скотт Хамильтон, среди пар  представители Канада Барбара Андерхилл и Пол Мартини, представители Великобритании Джейн Торвилл и Кристофер Дин победили в танцах.

Медальный зачёт

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы

Ссылки 
 
 
 
 

Международные спортивные соревнования в Оттаве
Мир1984
Чемпионаты мира в Канаде
Март 1984 года